Meridian (lat. circulus meridianus ‚Mittagskreis‘) steht für:

 Meridian (Astronomie), auch Himmelsmeridian, ein Großkreis an der Himmelskugel, der durch Zenit und Nadir des Standorts sowie durch beide die Himmelspole verläuft. Als Meridian bzw. Meridianlinie wird auch eine lokal abgesteckte, horizontale Linie bezeichnet, die genau in Nord-Süd-Richtung verläuft.
 Meridian (Geographie), vom Nord- zum Südpol verlaufender Halbkreis an der Erdoberfläche
 Magnetischer Meridian, eine Linie in der Richtung der Horizontalkomponente des Erdmagnetfeldes
 Meridian (TCM), in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) eine Bahn im Körper, in der das Qi (die innere Energie) fließt
 in der Knotentheorie: Meridian eines Knotens

Meridian, namentlich:
 Meridian (Heftreihe), eine Heft-Reihe mit Erzählungen, erschienen im Militärverlag der DDR
 Meridian, ehemals deutsches Forschungsschiff, siehe Fugro Mercator
 Meridian (Satellit), eine Serie von russischen Kommunikationssatelliten
 Meridian Airways, Fluggesellschaft
 Meridian Energy, ein staatseigenes Unternehmen der Energiewirtschaft und Energieversorgung in Neuseeland
 Meridian-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Meridian University College, Ghana

Eisenbahn:
 Meridian (Marke), ehemalige Marke der Bayerischen Oberlandbahn für Zugverkehr in Oberbayern
 Meridian (Zug), ehemalige Zugverbindung zwischen Berlin und Belgrad (zeitweise nach Bar und nach Sofia)
 DB-Baureihe 445 (1998), unter dem Namen „Meridian“ vermarkteter, zweistöckiger Versuchszug
 Class 222 Meridian, britische Dieseltriebzüge
 Alstom Coradia Meridian, italienische Elektrotriebzüge für den Regionalverkehr

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Meridian (Arkansas)
 Meridian (Colorado)
 Meridian (Florida)
 Meridian (Georgia)
 Meridian (Idaho)
 Meridian (Kalifornien)
 Meridian (Kentucky)
 Meridian (Louisiana)
 Meridian (Michigan)
 Meridian (Mississippi)
 Meridian (New York)
 Meridian (Oklahoma)
 Meridian (Pennsylvania)
 Meridian (Tennessee)
 Meridian (Texas)
 Meridian (Washington)
 Meridian Heights (Illinois)
 Meridian Heights (Washington)
 Meridian Hills (Indiana)

Siehe auch:
 meridional (Begriffsklärung)
 Meridianbogen, Messstrecke in Nord-Süd-Richtung
 Meridianschnitt, Schnitt entlang der Rotationsachse eines Rotationskörpers
 Meridian 59, Online-Rollenspiel
 Meridian Audio, britischer Hersteller von Unterhaltungselektronik
 Meridian Lossless Packing, Kompressionsalgorithmus für digitale Tonaufzeichnungen
 Himmelsrichtung
 Orientierung (Geodäsie)